Okręty US Navy o nazwie USS „Moose”

 Pierwszy USS „Moose” (1863) był kanonierką parową. W służbie w latach 1863-65.
 Drugi USS „Moose” (IX-124) był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1944-51.

Zobacz też
 USS „Moosbrugger” (DD-980) – niszczyciel noszący przezwisko Moose.

Moose